Abu-l-Hàssan Alí ibn Muhàmmad al-Askarí an-Naqí, desè imam dels xiïtes imamites.
 Al-Hàssan al-Askarí, onzè imam dels xiïtes imamites.